Changes — альбом гурту Vanilla Sky, випущений у 2007 році лейблом Universal Music Portugal SA.

Список композицій

Посилання 

 Альбом на сайті  Last.fm

Музичні альбоми 2007
Альбоми Vanilla Sky